Пжестжал () — польский дворянский герб.

Описание 
В красном поле меч, пробитый стрелою, летящей в правый верхний угол.

Герб используют 
Bemezański, Berezański, Berezowski, Bereżański, Berżański, Czołowski, Łysienko, Miniałgo, Przestrzelski, Przewłocki, Przybysławski, Puzyrewski, Semkowicz, Smereczański, Стебницкие (Stebnicki), Stelnicki, Stobnicki, Suszczewicz, Ścielnicki, Терлецкие (Terlecki), Unichowski, Uniechowski, Ustrzyc, Ustrzycki, Wojciechowicz, Żołnierowicz.

Примечания

Литература 
 Bartosz Paprocki. Herby rycerstwa polskiego. Kraków, 1584.
 Simon Okolski. Orbis Polonus. Krakow, 1642. T.1-3.
 Ks. Kacper Niesiecki. Herby i familie rycerskie tak w Koronie jako y w W.X.L. Lwów, 1728.
 

Гербы с шляхетскими коронами
Гербы с изображением стрелы
Гербы с изображением меча
Гербы с изображением трёх страусовых перьев